Chris — второй студийный альбом французской инди-поп исполнительницы и автора песен Элоизы Летисье (), более известной под псевдонимом Christine and the Queens, вышедший в 2018 году на французском и английском языках. Chris  достиг первых мест в хит-парадах Франции и Бельгии, а также позиции № 1 в UK Independent Albums и Heatseekers Albums (Billboard).

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Boston Globe, AllMusic, Pitchfork, The Fader. Сайт Metacritic дал рейтинг в 89 баллов на основе 25 рецензий.

Итоговые списки 
Альбом был назван лучшим диском всего 2018 года журналом Clash и газетой The Guardian, пятым диском года журналом Mojo и десятым редакцией журнала NME.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Christine and The Queens — Christine and the Queens (все песни)

Альбомы Франции
Альбомы на английском языке
Альбомы на французском языке
Электропоп-альбомы